Трайон — фамилия:

 Трайон, Валери (род. 1934) — британская и канадская пианистка.
 Трайон, Дуайт Уиллиам (1849—1925) — американский художник.
 Трайон, Эми (1970—2012) — американская спортсменка-конница.
 Трайон-Шойинка, Джо (род. 1999) — игрок в американский футбол.

См. также 
 Бобб, Трайон